Skarsgård ist der Familienname einer schwedischen Familie von Schauspielern:

 Alexander Skarsgård (* 1976)
 Bill Skarsgård (* 1990)
 Gustaf Skarsgård (* 1980)
 Stellan Skarsgård (* 1951), Vater der übrigen
 Valter Skarsgård (* 1995)